Mento è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Questo cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente siciliano, è presente prevalentemente nel messinese e in particolare nel comune di Rometta.

Potrebbe derivare dal nome greco Mentor o dal prenome Chimento.

In Italia conta circa 306 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani